Арчинська мова — мова арчінців, одна з нахсько-дагестанських. 

Арчинською мовою розмовляють жителі села Арчиб Чурадського району Дагестану (близько 1000 осіб). 

Донедавна мова була безписемною, але в 2006 році розроблено абетку на основі тієї, що діє для аварської мови. 

Арчинська мова є багатою на звуки — 81 фонема. Іменник має 8 класів.

Примітки

Посилання
 Chumakina, Marina (2014). Семантическое согласование в арчинском языке [Semantic agreement in Archi]. In Plungyan V.A. et al (eds), Язык. Константы. Переменные. Памяти Александра Евгеньевича Кибрика [Language. Constants. Variables. In memoriam of A.E. Kibrik], 454-470. St Petersburg: Aleteya (in Russian).
 Chumakina, Marina (2015). Archi. In Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen & Franz Rainer (eds), Word formation: An international handbook of the languages of Europe (Handbooks of Linguistics and Communication Science, HSK40). Berlin: de Gruyter Mouton.
 Dirr, A. M. (1908). "Arčinskij jazyk". Sbornik materialov dlja opisanija mestnostej i plemen Kavkaza (in Russian). Tbilisi.
 Kaxadze, O. I. (1979). The Archi language and its relation to other Daghestan languages (in Georgian). Tbilisi: Mecniereba.
 Kibrik, Aleksandr E. (1972). "O formal'nom vydelenii soglasovatel'nyx klassov v arčinskom jazyke". Voprosy jazykoznanija (in Russian). 1: 124–31.
 Kibrik, Aleksandr E. (1977). Taksonomičeskaja grammatika (in Russian). vol. 2 of Opyt strukturnogo opisanija arčinskogo jazyka. Moscow: Izdatel'stvo moskovskogo universiteta.
 Kibrik, Aleksandr E. (1977). Dinamičeskaja grammatika (in Russian). vol. 3 of Opyt strukturnogo opisanija arčinskogo jazyka. Moscow: Izdatel'stvo moskovskogo universiteta.
 Kibrik, Aleksandr E. (1993). "Archi". In R. Smeets (ed.). Indigenous languages of the Caucasus. vol. 3. New York: Caravan Books. pp. 297–365.
 Kibrik, Aleksandr E. (1998). "Archi". In Andrew Spencer; Arnold M. Zwicky (eds.). The Handbook of Morphology. Blackwell Publishers. pp. 455–476.
 Kibrik, Aleksandr E.; Kodzasov, S. V.; Olovjannikova, I. P. & Samedov, D. S. (1977). Arčinskij jazyk. Teksiy i slovari (in Russian). Moscow: Izdatel'stvo moskovskogo universiteta.
 Kibrik, Aleksandr E.; Kodzasov, S. V.; Olovjannikova, I. P. & Samedov, D. S. (1977). Opyt strukturnogo opisanija arčinskogo jazyka. Tom 1. Leksika. Fonetika (in Russian). Moscow: Izdatel'stvo moskovskogo universiteta.
 Mikailov, K. Š. (1967). Arčinskij jazyk (in Russian). Maxachkala.
 Xajdakov, S. M. (1967). "Arčinskij jazyk". Jazyki narodov SSSR (in Russian). vol. 4. Moscow: Nauka.

Нахсько-дагестанські мови
Мови Дагестану